Nowosolna ist der Name mehrerer Ortschaften in der Woiwodschaft Łódź in Polen:
 Nowosolna (Łódź), ein Stadtteil von Łódź
 Gmina Nowosolna